Яцусіро (Кумамото)
Повіт Нісі-Яцусіро
Повіт Яцусіро